Ctenophora bezeichnet:

 den zoologischen Stamm Ctenophora, siehe Rippenquallen
 die zoologische Gattung Ctenophora (Gattung) (Kammschnaken) aus der Insektenfamilie der Schnaken (Tipulidae)